Па́да () — деревня в волости Виру-Нигула уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположена на берегу реки Пада, в 20 километрах к северо-востоку от уездного центра — города Раквере — и в 2 километрах к югу от волостного центра — посёлка Виру-Нигула. Высота над уровнем моря — 60 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 38 человек, из них 36 (94,7 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Пада:

История 
В Датской поземельной книге 1241 года упоминается деревня Padagas, в письменных источниках 1726 года — Paddas (деревня и мыза).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Паддасъ.

Достопримечательности 
 Мыза Пада (Паддас): в Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесено 13 объектов мызного комплекса. Главное здание мызы, построенное в 1782 году, сохранилось в руинах.
 Возле деревни Пада у шоссе Таллин—Нарва находится живописная ландшафтная зона. На два километра простирается природоохранный объект — долина реки Пада (площадь 177,1 га). Охраняемая природная территория утверждена решением Исполкома Совета народных депутатов Раквереского района № 198 от 11 декабря 1978 года. В нескольких сотнях метров к югу от шоссе на правом притоке реки Пада есть маленький водопад Кохина (также Линнамяэ, Падаору).

 На территории деревни растёт находящаяся с 6 октября 1939 года под охраной государства раздвоенная сосна с живописной кроной (охват кроны около 15 метров, высота 12 метров, возраст примерно 400 лет). Хорошо видна с дороги Пада—Сонда. Её называют Петровской сосной: согласно одному преданию её посадил Пётр I, другому — он под ней однажды отдыхал.
 Древние городища Пада: находятся рядом с шоссе Таллин—Нарва, на правом берегу реки Пада. Малое городище Пада (городище I) датируется VI веком. Большое городище Пада (городище II) в виде мощного укрепления было возведено в XI веке. В 1986—1987 годах был восстановлен вход в большое городище.
 В Пада есть несколько древних каменных кладбищ. При их раскопках было найдено 499 артефактов, в том числе множество колец, брошей, браслетов, ножей и других предметов, в том числе эмалированная подковообразная фибула — одна из самых красивых в Эстонии. Захоронения относятся ко II—VI векам, часть находок также свидетельствует о том, что там хоронили и в XVII—XVIII веках.
 Во второй половине 1970-х годов на территории деревни Пада было обнаружено множество маломерных священных камней. На полях к югу от Петербургского шоссе зарегистрировано 42 таких объекта.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа